Österreichische Volleyball-Meisterschaft 2018/19 steht für:

 Österreichische Volleyball-Meisterschaft 2018/19 (Frauen)
 Österreichische Volleyball-Meisterschaft 2018/19 (Männer)